Агрыз:

 Агрыз — город районного подчинения в России, административный центр Агрызского района Татарстана.
 Агрыз — река в Пермском крае и Свердловской области.
 Агрыз — железнодорожная станция в городе Агрыз.